Foresto bezeichnet:

 Foresto Sparso, italienische Gemeinde
 Foresto, Ortsteil der italienischen Gemeinde Bussoleno
 Foresto, Ortsteil der italienischen Gemeinde Minucciano